Le nom Béluga, ou bélouga, peut désigner plusieurs espèces vivantes :
 le béluga, un cétacé odontocète ;
 le béluga, un esturgeon  ;
 béluga, un des caviars les plus chers produit par l'esturgeon éponyme.

Beluga peut aussi faire référence à :
 Beluga, une localité du borough de la péninsule de Kenai en Alaska aux États-Unis ;
 Beluga, un cours d'eau d'Alaska aux États-Unis, dans le borough de la péninsule de Kenai ;
 Beluga, une variété de lentille cultivée ;
 Beluga, une marque de Vodka très prisée en Russie ;
 Beluga, le nom d'usage de l'Airbus A300-600ST, un avion-cargo ;
 Beluga SkySails, le premier navire commercial à  utiliser un cerf-volant comme aide à la traction (de la compagnie maritime allemande Beluga Group) ;
 Beluga, un label de musique indépendant, produisant notamment Claire Diterzi ;
 Beluga, une bande dessinée du dessinateur Alain Maury.

Belouga peut faire référence à :
 Classe Belouga, un classe de sous-marins russes
 BLG 66 Belouga, bombe anti-piste française
 le Bélouga (voilier), dériveur en bois puis polyester, à gréement houari ou marconi, créé en 1943 par Eugène Cornu et Jacques Lebrun, du Cercle de la Voile de Paris
 le Beluga II, un navire de l'association Greenpeace

Belougas ou Bélougas peut faire référence à :
 Les Belougas, l'équipe de hockey sur glace de Toulouse-Blagnac